Poslední výstřel může znamenat:

 Poslední výstřel (skupina) – hudební skupina
 Poslední výstřel (film, 1950) – československý film z roku 1950
 Poslední výstřel (film, 1965) – koprodukční film z roku 1965